De Oosterhof - wijk in Vaassen
Oosterhof (winkelcentrum) - oude benaming van winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam-Prins Alexander
Ereveld Oosterhof - Poolse militaire begraafplaats in Oosterhout.
Oosterhof (havezate) - havezate in Rijssen

Personen
Jan Oosterhof - (geb. 1946) Nederlandse politicus
Mark Oosterhof - (geb. 1971) voormalig Nederlands voetballer